Флаг Некра́совского муниципального района Ярославской области Российской Федерации.

Флаг, утверждённый 26 мая 2005 года, является официальным символом Некрасовского муниципального района и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 1918.

Описание флага 
«Флаг Некрасовского района представляет собой красное прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, разделённое вдоль посередине волнистой полосой в 1/6 ширины полотнища и несущее фигуры из гербовой композиции: вверху — белый меч с жёлтой рукоятью поверх двух жёлтых бердышей накрест; внизу — жёлтые соляной колодец в виде сруба и две подпоры, на которых укреплён белый ковш с жёлтой рукоятью».

Обоснование символики 
Некрасовский район образован 10 июня 1929 года под названием Боровской с центром вначале в посёлке Красный Профинтерн, затем переименован в Большесольский с районным центром в селе Большие Соли. Территория района неоднократно изменялась, а сам район и его центр переподчинялись, и в своих современных границах район образован в 1965 году. Название Некрасовский район получил в 1938 году в честь поэта Н. А. Некрасова, проведшего здесь детские годы.

Свою историю район ведёт с 1214 года — даты основания деревни Грешнево. С этого же времени район известен соляным промыслом: именно добыча соли в здешних местах дала одно из названий посёлку, а позднее, на короткое время, и району. Соляной промысел во флаге отражён соляным колодцем в виде сруба и подпор, на которых укреплён ковш с рукоятью.

Главные водные артерии района — Волга и Солоница, показаны волнистой белой полосой.

Жёлтый цвет (золото) — это цвет солнца, скрытых сокровищ и богатства, зерна, плодородия, эликсира жизни, символизирует величие, уважение, великолепие.

Белый цвет (серебро) — символ, совершенства, благородства, мира и взаимного сотрудничества.

Район богат своими художественными традициями: резьбой по дереву, иконописью, живописью, лепкой из глины; гордится своими замечательными земляками, которые своим талантом, самоотверженным трудом, ратными подвигами приумножили славу своей малой долины. Это иконописцы братья Сорокины, архитектор С. Воротилов, артист Мариинского театра В. Касторский, основатель Союза русских художников С. Виноградов, архитектор А. Опекушин.

Красный цвет флага символизирует труд, жизнеутверждающую силу, мужество, праздник, красоту.

Район по праву считает своим земляком и Н. А. Некрасова — здесь написаны такие произведения, как «Коробейники», «Родина», «Свобода», «Крестьянские дети» и другие. В знак признательности в композицию флага включены меч с рукоятью поверх двух бердышей накрест — из герба рода Некрасовых, который получили потомки поэта.

Примечания 

Флаг